2187 La Silla – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di La Silla – osservatorio astronomico del Cile
 Le Silla – marchio italiano di calzature